Las Tunas peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Las Tunas, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 Las Tunas, localité argentine située dans la province de Salta ;
 Las Tunas, localité argentine située dans la province de Santa Fe.

Cuba 
 Province de Las Tunas, division administrative cubaine ;
 Las Tunas, localité cubaine située dans la province homonyme.

Sport 
 Las Tunas, équipe de baseball cubaine ;
 Las Tunas, équipe de football cubain ;
 Las Tunas, secteur de la paroisse Tamaca, Barquisimeto, Venezuela.

Homonymie de toponyme